Tenisový turnaj ATP Citi Open 2012 se konal ve dnech 28. července až 5. srpna v areálu William H.G. FitzGerald Tennis Center amerického hlavního města Washingtonu, D.C.. Událost se hrála na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem jako součást kategorie ATP World Tour 500. Odměny činily 1 402 000 USD. Jednalo se o premiérový ročník mužské části turnaje pod sponzorským názvem Citi Open. Dříve událost nesla název Legg Mason Tennis Classic.

Turnaj probíhal v období konání olympijského turnaje v tenise na Hrách XXX. olympiády v Londýně.

Vítězem dvouhry se stal ukrajinský tenista Alexandr Dolgopolov, který ve finále porazil Němce Tommyho Haase poměrem 6–7(7–9), 6–4, 6–1.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Mardy Fish (semifinále)
  Alexandr Dolgopolov (vítěz)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Tommy Haas (finále)
  Pablo Andújar (1. kolo)
  Jérémy Chardy (2. kolo)
  Benoît Paire (1. kolo)
  Sam Querrey (semifinále)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráči získali divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Brian Baker
  Ričardas Berankis
  Steve Johnson

Následující hráči si zajistili účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Marco Chiudinelli
  Jesse Levine
  Michael Russell
  Florent Serra

 Odhlášení 
ze čtyřhry
  David Marrero (zranění prstu)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= F Moser   B Paire
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= E Butorac   P Hanley
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=[13]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= T Haas   M Knowles
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[11]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= P Andújar   M Kohlmann
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=64
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= K Anderson   S Querrey
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= J Cerretani   L Mayer
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=66
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Courtney   S Johnson
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=78
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Alt
| RD1-team11= J Delgado   K Skupski
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= F Čermák   J Knowle
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=5
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A Dolgopolov   X Malisse
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[6]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= TC Huey   D Inglot
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= M Ebden   J Marray
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=[4]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Farah   A Kúreší
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= J Blake   T Smyczek
| RD2-score01-1='7
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[8]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

Reference 

 
 
 

ATP World Tour 2012
Citi Open
Tenis v USA v roce 2012